Список населённых пунктов Балахнинского района Нижегородской области — перечень населённых пунктов на территории современного Балахнинского района Нижегородской области.

В перечень включены следующая информация: названия населённых пунктов, их административно-территориальная принадлежность, координаты, коды ОКАТО, почтовые индексы.

 Примечания 

 Источник 
Населённые пункты Балахнинского района

 
Балахнинский район